New Orleans, az Amerikai Egyesült Államok Louisiana államának legnagyobb városa
 New Orleans, az Egyesült Államok első nyugati parti gőzhajója
 New Orleans, 1947-es zenés filmdráma
 New Orleans vagy dixieland, dzsessz-zenei irányzat
 New Orleans, PJ Morton R&B–soul–funk albuma
 New Orleans, Hoagy Carmichael dal

Lásd még:
 New Orleans-i Egyetem
 New Orleans-i csata, az 1812–1815-ös brit–amerikai háború egyik csatája
 New Orleans ostroma, a polgárháború 1862-es ostroma
 New Orleans városa, Willie Nelson country albuma
 The Battle of New Orleans, Jimmy Driftwood albuma
 New Orleans városa, Steve Goodman dala
 New Orleans Records, dixielandre specializálódó zeneműkiadó
 USS New Orleans, egyesült államokbeli hajó neve
 USS New Orleans CL–22, egyesült államokbeli hajó neve
 USS New Orleans CA–32, egyesült államokbeli hajó neve
 USS New Orleans LPH–11, egyesült államokbeli hajó neve
 USS New Orleans LPD–18, egyesült államokbeli hajó neve
 CSS New Orleans, konföderációs hajó neve